Chambre peut désigner :

Dans l'immobilier 
La chambre est une pièce d'une habitation :
 chambre à coucher
 chambre de bonne
 chambre d'hôtes
 chambre d'hôtel

Le plan type des grandes résidences durant le Moyen Âge se base sur le modèle du palais de Charlemagne d'Aix-la-Chapelle. Celui-ci est constitué de la trilogie architecturale carolingienne typique : la grande salle seigneuriale (aula en latin, hall en anglais), appelée aussi salle de réception ou salle de banquet (lieu de réception, de justice, d'apparat et de vie), la chapelle (capella en latin, construite par Eudes de Metz, il s'agit d'un lieu de prière mais aussi de clergie, c'est-à-dire de savoir latin grâce à sa bibliothèque liturgique) et la partie domestique (camerae en latin, chambres correspondant aux appartements privés destinés à la mesnie).

Dans l'habitat de l'élite de haut rang (manoir, palais, château), on constate vers le  une évolution supplémentaire de la chambre (précédée par une antichambre) par une nouvelle partition, inscrite dans l'architecture et le vocabulaire. Probablement encore trop publique, la chambre se spécialise et se dédouble en chambre de parement (appelée aussi chambre de parade ou chambre à parer) qui conserve la dimension publique (réception des invités) en dépit du lit de parade toujours aussi ostentatoire, et en chambre de retrait (retrocamera) uniquement réservée à la vie privée, donnant elle-même accès à de petits espaces fonctionnels (garde-robe, lieu d'aisance (chaise percée), oratoire ou espace d'étude ou de méditation). Au niveau le plus élevé, royal notamment, cet espace strictement intime peut encore se différencier par la disponibilité d'une chambre pour chaque élément du couple.

Dans le domaine politique et judiciaire 
 Assemblée parlementaire :
 chambre haute
 chambre basse
 
 
En particulier, en Belgique, la Chambre des représentants, souvent appelé la Chambre
 
 chambre des pairs
 
 Assemblée législative (Commonwealth)

 Juridication ou division d'une juridiction :
 
 chambre civile
 chambre criminelle
 chambre régionale des comptes

Organisation syndicale 
 Chambre syndicale typographique parisienne (CSTP)
 Chambre syndicale de la couture parisienne (CSCP)
 Chambre syndicale du déménagement (CSD)

Organisme consulaire 
 Chambre de commerce
 Chambre de métiers

En physique 
 Chambre de combustion
 Une chambre noire est un dispositif qui permet d'obtenir une projection de la lumière sur un écran.
 Chambre à air
 Chambre d'essais
 Chambre anéchoïque
 Chambre réverbérante

Dans l'armement 
 Chambre d'arme à feu

En sport 
 En athlétisme, la chambre d'appel est la zone où attendent les athlètes (une vingtaine de minutes) avant de concourir. Voir Glossaire de l'athlétisme.
 En ski de fond, la chambre à fart est la partie située sous le ski au niveau de la chaussure et sur laquelle est appliqué le fart.

En médecine 
 Une chambre d'inhalation, ou chambre d'espacement, est un appareil médical d'aide à la prise de traitements aérosols.
 Une chambre implantable, associé à un cathéter est un Port-a-Cath.

Toponymie 
 le lieu-dit La Chambre est un mouillage dans l'archipel des Glénan en Bretagne.
 La Chambre (Savoie) une commune de Savoie

Arts et littérature 
 Le Mystère de la chambre jaune, roman policier de Gaston Leroux, 1907, titre éponyme de diverses adaptations pour le cinéma ou la télévision :
 film français de Maurice Tourneur, 1913 ;
 film américain d'Émile Chautard, 1919 ;
 film français de Marcel L'Herbier, 1930 ;
 film français d'Henri Aisner, 1949 ;
 téléfilm français de Jean Kerchbron, 1965 ;
 film français de Bruno Podalydès, 2003.
 La Chambre de Jacob (Jacob's Room), roman de Virginia Woolf, 1922.
 Une chambre à soi (A Room of One's Own), essai de Virginia Woolf, 1929.
 
 Chambre à part (), film américain de Richard Thorpe, 1965.
 La Chambre des dames, roman de Jeanne Bourin, 1979.
 La Chambre des dames, feuilleton télévisé français de Yannick Andréi, 1984, d'après le roman éponyme de Jeanne Bourin.
 Chambre avec vue (A Room With a View), film de James Ivory, 1985, tiré du roman d'E. M. Forster Avec vue sur l'Arno.
 Chambre à part, film français de Jacky Cukier, 1989.
 La Chambre des officiers, roman de Marc Dugain, 1998.
 Chambre avec vue, album et chanson éponyme d'Henri Salvador, 2000.
 La Chambre des officiers, film de François Dupeyron, 2001, d'après le roman éponyme de Marc Dugain.
 La Chambre, roman de Françoise Chandernagor, 2002.
 Chambre avec vue, nouvelle de Blandine Butelle, 2015.

Articles connexes 
 
 Chambre à gaz
 Chambre photographique
 Chambre Séparée, restaurant belge étoilé Michelin

Références